David Ginsburg ist der Name folgender Personen:

* David Ginsburg (Chemiker) (1920–1988), israelischer Chemiker und Hochschullehrer
 David Ginsburg (Mediziner) (* 1952), US-amerikanischer Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Christian David Ginsburg (auch David Ginsburg; 1831–1914), polnisch-britischer Bibelwissenschaftler